

Sigle 
 BPU Banca - Banche Popolari Unite – ex gruppo bancario italiano
 Branch Prediction Unit – componente della CPU che si occupa di predizione delle diramazioni

Codici 
 BPU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beppu (Giappone)
 bpu – codice ISO 639-3 della lingua bongu